Kasakhstans håndboldlandshold er det kasakhiske landshold i håndbold for kvinder som også deltager i internationale håndboldkonkurrencer. De reguleres af Kasakhstans håndboldforbund.

Holdet deltog under VM i 2009 i Kina, hvor de kom på en 22 plads.
Holdet vandt også Asienmesterskabet 2010.

Resultater

Sommer-OL 
 2008: 10.-plads

VM 
 2007: 18.-plads
 2011: 19.-plads
 2015: 22.-plads
 2019: 22.-plads
 2021: 24.-plads

Asienmesterskabet 
 1993: 5. plads
 2000: 5. plads
 2002: 
 2006: 4. plads
 2008: 5. plads
 2010: 
 2012: 4. plads
 2015: 4. plads
 2017: 4. plads
 2018: 4. plads
 2021:

Asienlegene 
 2006:

Seneste trup 
Den seneste spillertrup ved VM i kvindehåndbold 2021 i Spanien.

Kilder

Eksterne henvisninger 
Forbundets hjemmeside hos IHF

Håndbold i Kasakhstan
Kvindehåndboldlandshold